Greenleaf (dt. etwa ‚Grünblatt‘) bezeichnet:

 Greenleaf (Band), schwedische Stoner-Rock-Band 
 Greenleaf (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie 
 Greenleaf Cycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Greenleaf ist der Familienname folgender Personen: 
 Halbert S. Greenleaf (1827–1906), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Greenleaf (1892–1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Stephen Greenleaf (* 1942), US-amerikanischer Schriftsteller und ehemaliger Anwalt